Linsleya är ett släkte av skalbaggar. Linsleya ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oljebaggar
Linsleya